Blunk ist

 der Name einer Gemeinde im Kreis Segeberg, siehe Blunk

Blunk ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Blunk (* 1943), deutsche Politikerin (FDP)
 Paul Blunk (1880–1947), deutscher Jurist und Landeshauptmann in Ostpreußen
 Wilhelm Blunk (1902–1975), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

Blunck